Jaša Tomić, srpski novinar, političar i književnik.

Naselje u Srbiji
 Jaša Tomić (Sečanj, Srbija), naselje u Općini Sečanj, (Vojvodina)